Díaz puede hacer referencia a:

Díaz (apellido): Patronímico muy común en España y América, procedente del nombre Diego;
 Díaz, localidad y comuna argentina de la provincia de Santa Fe;
 Diaz, una ciudad en el estado estadounidense de Arkansas.

Personas 
 Alirio Díaz (), guitarrista venezolano.
 Alonso Díaz (), nombre español del cacique mapuche Painenamcu.
 Alonso Díaz Moreno (), fundador de la ciudad de Valencia en Venezuela, uno de los más poderosos y ricos conquistadores del Nuevo Mundo.
 Armando Diaz (), militar italiano.
 Arnaldo Díaz García, revolucionario cubano.
 Bartolomeu Dias (), quien fue el primer europeo conocido en navegar alrededor del cabo oeste africano.
 Baudilio Díaz  (), beisbolista venezolano.
 Bernal Díaz del Castillo (), testigo narrativo de la destrucción del Imperio Azteca, a manos de los conquistadores hispanos.
 Cameron Diaz (), actriz estadounidense.
 Carla Díaz (), actriz española.
 Diomar Díaz (), futbolista venezolano.
 Diomedes Díaz (), cantante colombiano.
 Domingo Díaz Arosemena (), economista y político panameño.
 Eleazar Díaz Rangel (), periodista venezolano.
 Francisco Díaz Pimienta (), militar cubano. General de la Real Armada de las Indias, almirante, valiente marino y constructor de barcos.
 Gloria Diaz (), la primera filipina en obtener la corona de Miss Universo para su país.
 Gustavo Díaz Ordaz (), presidente de México.
 Gustavo Díaz Solís (), escritor y periodista venezolano.
 Humberto Díaz Casanueva (), poeta, diplomático y educador chileno.
 Hugo Díaz (), músico argentino.
 Jorge Díaz Polanco (), sociólogo, catedrático e investigador venezolano.
 José Domingo Díaz (), médico venezolano.
 José Ignacio Díaz Granados Morales (), político colombiano.
 José E. Díaz (), héroe de la guerra de la triple Alianza, y cuya figura aparece en la moneda de 100 paraguaya.
 José Ernesto Díaz (), futbolista colombiano.
 José Eugenio Díaz Castro (), escritor costumbrista colombiano.
 José María Díaz (), dramaturgo y periodista venezolano.
 José Pedro Díaz (), ensayista, profesor y narrador uruguayo.
 Joselo Díaz (), humorista venezolano.
 Juan Díaz de Solís (), explorador portugués del Río de La Plata.
 Julieta Díaz (), actriz argentina.
 Junot Díaz (), escritor dominicano-americano que recibió el premio Pulitzer en ciencia-ficción en 2008.
 Leopoldo Díaz Bruzual (), economista, abogado y político venezolano.
 Manuel Díaz (), fundador del Movimiento Ecológico de Venezuela. 
 Manuel Díaz Rodríguez (), escritor modernista venezolano. 
 Manuel Felipe Díaz Sánchez (), sacerdote venezolano, tercer arzobispo de Calabozo.
 Marcos Díaz Orellana (),  político, médico, militar y locutor venezolano. Gobernador del estado Mérida.
 Matilde Díaz (), cantante colombiana.
 Melchor Díaz (), militar español, uno de los primeros exploradores del oeste de América del Norte.
 Nathalie Díaz (), cantante venezolana. 
 Pastor Díaz (), político, escritor y periodista español.
 Pedro Díaz Seijas (), escritor y periodista venezolano.
 Pedro Luis Díaz Lanz (), militar y revolucionario cubano. 
 Porfirio Díaz (), Presidente de México, envuelto en la intervención francesa.
 Ramón Díaz (), futbolista argentino y director técnico.
 Ramón Díaz Sánchez (), escritor, historiador, periodista y político venezolano.
 Rodrigo Díaz de Vivar (), llamado "El Cid", conquistador y subsecuente regente de Valencia, España.
 Roxana Díaz (), actriz venezolana.
 Sebastián Díaz Alfaro (), conquistador español.
 Sebastián Díaz Peña (), músico y compositor venezolano.
 Simón Díaz (), actor, cantante y compositor venezolano.
 Víctor Díaz López (), político chileno.
 Fernando Alonso Díaz (), piloto español, bicampeón del mundo de Fórmula 1.
 Nelson Merentes Díaz (), matemático y político venezolano.
 Luisa Ortega Díaz, (), abogada venezolana.